Tre navi della US Navy sono state battezzate Long Beach, in onore dell'omonima città della California

 , varata nel 1892 come SS Yarrowdale, fu una nave cargo tedesca sequestrata nel 1917, in uso dal 1921 e venduta quello stesso anno.
 , varata nel 1943, fu una fregata classe Tacoma rimasta in servizio dal 1943 al 1945 per poi essere ceduta alla Voenno-morskoj flot, la marina militare sovietica, e dal 1962 alla giapponese Kaijō Jieitai ribattezzata Shii.
 , varata nel 1959, fu il primo incrociatore missilistico a propulsione nucleare al mondo ad entrare in servizio, utilizzato dal 1961 al 1995 e che venne impiegato in azioni belliche durante la guerra del Vietnam e la guerra del Golfo.

Long Beach